Pereval Irimis är ett bergspass i Armenien.   Det ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Pereval Irimis ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pereval Irimis är kuperad västerut, men österut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Gelija Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer sydväst om Pereval Irimis. Närmaste större samhälle är Hats'avan,  kilometer väster om Pereval Irimis. 

Trakten runt Pereval Irimis består i huvudsak av gräsmarker. Runt Pereval Irimis är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Siunik